Јанез Дрозг (Цеље, 4. април 1933 — Љубљана, 10. новембар 2005) је био југословенски и словеначки редитељ и глумац.

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960-е
|-
| 1968. || Тајно друштво ПГЦ || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1971. || Темни храст (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1982. || Борба са вртачом || /
|}

Глумац 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1980. || Трансфер || Вођа èувајев
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1933.
Умрли 2005.
Словеначки редитељи
Југословенски редитељи
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Цељани